El término frenillo puede referirse, en esta enciclopedia:

En anatomía
 en general, al frenillo, un pequeño pliegue de tejido que evita que un órgano del cuerpo se desplace demasiado del lugar que normalmente ocupa; específicamente:
 al frenillo del pene, pliegue cutáneo que une la cara inferior del glande;
 al frenillo lingual, el frenillo lingual o frenulum linguae es el frenillo de la lengua;
 al frenillo del labio superior, es uno de los diversos frenillos ubicados dentro de la cavidad oral;
 al frenillo del labio inferior, es uno de los diversos frenillos ubicados dentro de la cavidad oral; su función consiste en sostener el labio inferior;
 al frenillo bucal, bandas de tejido conectivo fibroso, muscular o mixto, recubiertas de una membrana mucosa ubicada en la línea media y de origen congénito;
 al frenulum clitoridis, es el frenillo que sostiene el clítoris.